

Egykor Ságvári nevét viselő intézmények

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 1963–2012 között
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, 1957–1991 között
zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 1961–1997 között
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2015. szeptember 1-jéig